Autostrada A67 (Holandia)
 Autostrada A67 (Niemcy)